Gra indywidualna mężczyzn - kl. 3 to jedna z konkurencji w tenisie stołowym rozgrywanych podczas Letnich Igrzysk Paraolimpijskich 2012. Tenisiści stołowi rywalizowały w centrum wystawienniczo-konferencyjnym ExCeL.
  
Do rywalizacji przystąpiło 24 zawodników, podzielonych na osiem grup. W każdej z nich zmagania toczyły się systemem kołowym (tj. każdy z każdym, po jednym meczu). Zwycięzcy grup awansowali do ćwierćfinałów. Od tego etapu pojedynki odbywały się systemem pucharowym (jedno spotkanie, przegrywający odpada, a zwycięzca kwalifikuje się do kolejnej fazy).

Harmonogram zawodów 
Zawody miały miejsce pomiędzy 30 sierpnia a 2 września.

Faza Finałowa

Faza Grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Tenis stołowy na Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich 2012